Sues steht für:

 Sues (auch Suez), ägyptische Stadt

Süs steht für:

 ehemaliger Namen der Schweizer Gemeinde Susch

Sues oder Süs ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Sues (1926–2011), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Carl Philipp Sues (1752–1839), deutscher Kaufmann und Politiker
 Gustav Süs (1823–1881), deutscher Maler und Kinderbuchautor
 Hans-Dieter Sues (* 1956), US-amerikanischer Paläontologe
 Otto Süs (1830–1904), deutscher Beamter und Politiker, MdR
 Wilhelm Süs (1861–1933), deutscher Maler, Graphiker und Keramiker 

Siehe auch:
 Süß
 Suès
 Soues